Kaszgar – miasto w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Kaszgar – prefektura w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Kaszgar – rzeka w zachodnich Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang

de:Kaschgar
en:Kashgar (disambiguation)